Rodos – miasto na greckiej wyspie Rodos
 Rodos – gmina w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w regionie Wyspy Egejskie Południowe, w jednostce regionalnej Rodos
 Rodos (Rode, gr. Rhodos, łac. Rhodus) – w mitologii greckiej nimfa, żona Heliosa, matka Heliadów
 Rodos – wyspa na Morzu Egejskim

Zobacz też 
 GS Diagoras Rodos – grecki klub piłkarski
 Kolos Rodyjski – olbrzymi posąg Heliosa na wyspie Rodos